Вотице (, ) — чешский город в районе Бенешов Среднечешского края. Расположен в юго-западной части района Бенешов в 17 км к югу от г.
Бенешова, в 15 км к востоку от Седльчани, в 20 км к западу от Влашима и в 26 км к северу от Табора.

К югу от города находится гора Мезиврата (713 м).

По восточной окраине города проходит государственная автотрасса Е 65. Железнодорожная станция Вотице находится примерно в 2 км к западу от города.

Вотице имеет статус муниципалитета с расширенными полномочиями, административный район которого включает 15 окружающих муниципалитетов, в которых проживает насчитывает около 15 тысяч жителей.

История 

Археологические раскопки показывают, что поселение было основан около 1150 года. Первое письменное упоминание относится к 1359 году. Первоначально Вотице был основано в XII веке немецкими поселенцами. В XIV веке превратился в маленький городок.
В середине XVI века появилось настоящее название Вотице ().

Население 

97,87 % населения составляют чехи.

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Вотице 

Города Среднечешского края